Виктор Айвен Линн (, 26 января 1925, Саскатун, Саскачеван, Канада — 6 декабря 2010, Саскатун, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, успел поиграть во всех шести командах Оригинальной шестёрки: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
За первые три года своей профессиональной карьеры, с 1943-го по 1946 годы, Вик Линн сыграл 6 матчей в трёх клубах из Оригинальной шестёрки — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс», пока в 1946 году его не заметил генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Конн Смайт, как раз искавший в это время новых молодых талантов для своего клуба.
 
За три следующие года своей карьеры Линн, сформировавший в «Торонто» вместе с Хоуи Микером и Тедом Кеннеди, так называемую «К-Л-М лайн» («The K-L-M Line»), выиграл три Кубка Стэнли.
 
В 1950 году Линна обменяли в «Бостон Брюинз», а через два года он оказался в «Чикаго Блэк Хокс», где и сыграл два последних сезона в НХЛ. Таким образом Вик Линн стал единственным игроком, поигравшим во всех шести командах Оригинальной шестёрки.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1947, 1948, 1949
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1947, 1948, 1949

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Вика Линна на The Internet Hockey Database
 Биография Вика Линна на Legends of Hockey
 Профиль Вика Линна на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ